Valmala (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo
 Valmala (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Burgos